KZ1 — яхта, спроектированная Брюсом Фарром для участия в 27-м розыгрыше Кубка Америки в 1988 году.

История 
Яхта была построена в Новой Зеландии и названа «Большой яхтой» (Big Boat) или «Большой красавицей» (Big Beauty). Кроме того, за большие размеры и ширину палубы яхту также называли «Авианосцем».

Постройка KZ1 побудила Денниса Коннера, главу американского синдиката, построить 18-метровый катамаран Stars & Stripes. Коннер выиграл Кубок, однако эта победа была оспорена в суде.

В настоящее время KZ1 стоит на пьедестале у Морского музея Окленда, Новая Зеландия.

Сравнение с другими яхтами Кубка Америки

Ссылки
 Описание  на официальном сайте Кубка Америки (англ.)

Кубок Америки
Килевые яхты